In Our Nature – drugi album studyjny José Gonzáleza, wydany we wrześniu 2007.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy José Gonzáleza
Albumy muzyczne wydane w roku 2007
Albumy Mute Records